Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2020 vond plaats van 9 tot en met 15 november 2020 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de dertigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Cori Gauff was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Belgische Elise Mertens in twee sets. Sabalenka wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 25.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen en de Nederlandse Arantxa Rus bereikten ieder de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková had de eerste zich niet voor deze editie van het dubbel­spel­toer­nooi inge­schre­ven. Siniaková speelde samen met landgenote Lucie Hradecká, en wist door te dringen tot de finale.

Alle vier geplaatste teams bereikten de halve finale.

Het als vierde geplaatste duo Arantxa Rus en Tamara Zidanšek won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Nederlandse Arantxa Rus had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Sloveense Zidanšek ook een.

De Belgische Greet Minnen speelde samen met Rosalie van der Hoek uit Nederland – zij bereik­ten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Linz 2020
Linz